Le point de retraite est une unité de compte dont la valeur est révisée au minimum annuellement. 

Chaque versement de cotisation apporte un certain nombre de points. Au départ à la retraite, le total des points obtenus auquel est éventuellement appliqué une décote ou une surcote, détermine le montant des versements de retraite.

Ce système est pratiqué notamment en France par les caisses de retraite complémentaire.

Articles connexes 
Systèmes de retraite en Europe
Retraite en France
Retraite à taux plein

Retraite en France